2009-ben 22. alkalommal rendezték meg a Race of Champions-t, november 3–4. között. Ebben az évben a Pekingi Nemzeti Stadion adott otthont az eseménynek. A RoC Nemzetek tornáját november 3-án, a Bajnokok tornáját november 4-én tartották.

Résztvevők

RoC Kína

RoC Nemzetek tornája

A csoport

B csoport

C csoport

Kieséses szakasz

Bajnokok tornája

Kör 1

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Kieséses szakasz

Külső hivatkozások 
A RoC hivatalos oldala

Race